Byk – samiec bydła, jeleniowatych (wyjątek: samiec sarny to rogacz lub kozioł) i innych parzystokopytnych. W języku potocznym słowo byk oznacza najczęściej samca bydła domowego.
 Byki – grupa ssaków krętorogich określana w systematyce zwierząt jako plemię Bovini
 Byk – gwiazdozbiór
 Byk – jeden z astrologicznych znaków zodiaku
 Byk – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim (obecnie Jasne)
 Byk – rzeka w Mołdawii
 Byk – rzeka w obwodzie donieckim na Ukrainie, dopływ Samary
 Byk - typ dawnego drewnianego statku rzecznego
 Byk – potocznie błąd językowy
 Byk – giełd., w języku potocznym oznacza inwestora-optymistę
 ET22 – potoczne określenie lokomotywy

Zobacz też 

 krowa
 wół
 Byki – 2 miejscowości o tej nazwie
 Byk kreteński – występujący w mitologii greckiej
 Siedzący Byk – wódz Indian
 Byk Farnezyjski – grupa marmurowych rzeźb
 Byk Osborne’a – rodzaj przydrożnej reklamy w kształcie byka